Saša Ilić (1970) macedón labdarúgó, kapus
Saša Ilić (1972) szerb-ausztrál labdarúgó, kapus
Saša Ilić (1977) szerb labdarúgó, középpályás